Dayton Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Dayton Historic District (Dayton, Indiana), NRHP-ID: 03000142
 Dayton Historic District (Dayton, Virginia), NRHP-ID: 84003590